Der Kanton Nomeny war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Nancy, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Nomeny. Letzter Vertreter im Generalrat des Departements war von 2011 bis 2015 Antony Caps.

Der Kanton Nomeny war 188,79 km² groß und hatte 9.290 Einwohner (Stand 1999), was einer Bevölkerungsdichte von 49 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 220 Meter über Normalnull, zwischen 177 Meter in Éply und 420 Meter in Villers-lès-Moivrons.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 25 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Nomeny
Aufgelöst 2015